David Malpass (né en 1956), économiste et homme politique américain, président de la Banque mondiale de 2019 à 2023 ;
 Eric Malpass (1910-1996), écrivain britannique.